Чемпионат Европы по футзалу среди мужчин 2016 года или XII Чемпионат Европы по футзалу среди мужчин состоялся в мае в российском Егорьевске.

Участники

Составы команд

Групповой этап 
Жеребьевка группового этапа прошла 6 декабря 2015 года в испанском Льорет-де-Маре.

Группа A

Группа B

Группа C

Плей-офф

1/4 финала

Матчи за 5-8 места

1/2 финала

Финал

Итоговое положение команд 
{| class="standard" border="1" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 1em;"
|- align=center
!style="background:#EDEDED;" width=35|
!style="background:#EDEDED;" width=150|Команда
!style="background:#EDEDED;" width=35|
!style="background:#EDEDED;" width=35|
!style="background:#EDEDED;" width=35|
!style="background:#EDEDED;" width=35|
!style="background:#EDEDED;" width=50 title="Количество забитых и пропущенных мячей"|Мячи
!style="background:#EDEDED;" width=35 title="Разница забитых и пропущенных мячей"|±
!style="background:#EDEDED;" width=35|
!style="background:#EDEDED;" width=auto|Группа

Примечания

См. также 
 Чемпионат Европы по футзалу (AMF) среди мужчин
 Чемпионат Европы по футзалу (AMF) среди женщин

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футзала России

Чемпионаты Европы по футзалу
футзал
Чемпионаты Европы в России
Май 2016 года
Спорт в России в 2016 году
Спорт в Егорьевске